La fiera puede referirse a:

Literatura 
 La fiera (1896), obra de teatro de Benito Pérez Galdós;

Televisión 
  La fiera (1999), telenovela chilena.
  La fiera (1983), telenovela mexicana;
  La fiera (1978), telenovela venezolana;